

Саралжин — село, Бокейординський район, Західноказахстанська область
 Саралжин — село, Жангалинський район, Західно-Казахстанська область
 Саралжин — село, Біріцький сільський округ, Казталовський район, Західно-Казахстанська область
 Саралжин — село, Коктерецький сільський округ, Казталовський район, Західно-Казахстанська область

Див. також 
 Саралжинський сільський округ